Plusieurs navires de la Marine argentine ont porté le nom de Veinticinco de Mayo :
 ARA Veinticinco de Mayo, un croiseur lancé en 1890 ;
 ARA Veinticinco de Mayo, un croiseur lourd de la  (1931-1962) ;
 ARA Veinticinco de Mayo, ex-, un porte-avions de la , en service dans la Marine argentine de 1969 à 1999.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine argentine